Franciaország
Saint-Cassien, település Dordogne megyében
Saint-Cassien, település Isère megyében